Jegor Jakowlew (1930–2005), rosyjski dziennikarz i pisarz
 Jegor Jakowlew (1991–), rosyjski hokeista
 Jegor Jakowlew (1996–), rosyjski hokeista